Степовое () — посёлок, относится к Антрацитовскому городскому совету Луганской области Украины. Под контролем самопровозглашённой Луганской Народной Республики.

География 
Соседние населённые пункты: Щётово и Колпаково на востоке, город Антрацит на юге, Мельниково и Христофоровка и Краснолучский на юго-западе, Курган на западе, Лесное и Казаковка на северо-западе. Не путать с поселком под названием Степовое, что в подчинении у Ивановского поселкового совета Антрацитовского района, который расположен около города Петровское. Также не путать с одноименным селом под названием Степовое в Славяносербском районе Луганской области.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 219 человек.

Общие сведения 
Почтовый индекс — 94621. Телефонный код — 6431. Занимает площадь 0,502 км². Код КОАТУУ — 4410346903.

Местный совет 
94600, Луганская обл., Антрацитовский городской совет, с. Щётово, ул. Ленина, д.5

Примечания

Ссылки 
 Степовое на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Антрацитовского городского совета
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании